Merida eller Mérida kan syfta på:

 Merida – huvudperson i filmen Modig (film)
 Merida (cykel) – ett Taiwanbaserat företag
 11193 Mérida – en asteroid i huvudbältet

Sport 
 Mérida Open – tennistävling på WTA-touren i Mexiko

Geografi

Mexiko 

 Mérida, Mexiko, kommun, Yucatán, 
 Mérida, Chiapas, ort, Cintalapa,

Spanien 
 Mérida, kommun och regionhuvudort

Venezuela 
 Mérida (delstat)
 Mérida, Venezuela, delstatshuvudstad
 Cordillera de Mérida, en 400 km lång bergskedja
 Sierra Nevada de Mérida, en rygg inom Cordillera de Mérida